«72 часа» — российский фильм 2015 года режиссёра Киры Ангелиной.

Сюжет 
1956 год. В привокзальном кафе капитан НКВД в отставке Борис Коленов, в годы войны командир партизанского отряда, узнаёт в случайном пассажире Дмитрий Пронина, предателя, который в годы войны погубил сотни жизней будучи в оккупированном городке полицаем. Коленов задерживает пассажира и доставляет его в отделение милиции. Но у того документы на другое имя и он, хитрый и изворотливый, уходит от подозрений. По закону у Коленова и следователя Коваль, чтобы найти доказательства и свидетелей и предъявить обвинение, есть только 72 часа… Действие переносится в 1942 год. Великая Отечественная война. Оккупированный немцами городок Ставрово, где действует подполье, состоящее из вчерашних школьников. В центре истории — Алексей и Дмитрий, учились в одной школе, любили одну девушку Шуру. Но первый создал из комсомольцев подполье, а второй, предав всех, пошёл служить немцам.

В ролях 
 Елизавета Арзамасова — Шура Горницкая
 Митя Лабуш — Митя Пронин
 Александр Зельский — Вася Швецов
 Ирина Розанова — Коваль, следователь
 Алексей Шевченков — Каленов
 Анатолий Гущин — Дмитрий Пронин, в 1956 году
 Татьяна Лютаева — мать Пронина
 Николай Сахаров — отец Пронина
 Артур Псакин — Коля Лесков
 Дмитрий Подадаев — Егор Белов
 Фёдор Леонов — Тимофей Самсонов
 Анастасия Королькова — Зина Ступина
 Александр Касаткин — Матвей Пронин
 Татьяна Чепелевич — Тома Горницкая
 Нателла Третьякова — Елизавета Петровна Горицкая
 Павел Груненков — Лев Аронович, врач
 Вячеслав Василюк — военком
 Лара Шум — кондуктор

Реальная основа 
В основу сюжета которого легла реальная история Людиновской подпольной комсомольской группы в годы войны действовавшей в оккупированном немцами городе Людиново Калужской области.

В ноябре 1956 года на Павелецком вокзале в Москве был арестован, а позднее осуждён и приговорен к смертной казни Дмитрий Иванов, который в 1943 году выдал немцам подпольщиков.

Имена героев и название города в фильме изменены, фильм не документальный, а художественный.

Спустя два года выпустившая фильм продюсерская компания Николая Расторгуева сняла документальный фильм о подпольщиках — «Людиновские орлята».

Кроме того в 2021 году по идее Николая Расторгуева в городе Людинове был установлен памятник работы Александра Рожникова участникам людиновского подполья.

Прокат 
Премьера фильма состоялась 21 апреля 2016 года в московском Доме Кино, в широкий прокат фильм вышел 5 мая 2016 года, в первую неделю проката вошёл в десятку лидеров проката.

По телевидению премьера фильма состоялась только спустя три года — фильм был показна в эфире «Первого канала» в субботу, 22 июня 2019 года, в 23:00.

Фестивали и награды 
 2016 — XXIV Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» — По результатам голосования Большого детского жюри фильм признан «Самым мудрым фильмом»
 2020 — XVIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова — Специальный приз жюри «За достоверное отражение темы патриотизма».

Примечания

Литература 
 Дмитрий Сосновский —  Анатомия предательства // Российская газета, 10 мая 2016
 Елена Кирякова —  Фильм «72 часа»: у предателя нет ни оправдания, ни матери // Накануне, 13 мая 2016
 Екатерина Ардатова — «72 часа» // Кинопортал «Ovideo.ru», 28 апреля 2016
 Екатерина Куминова — http://kolokolrussia.ru/duhovne-skrep/72-chasa-na-poisk-istin «72 часа» на поиск истины // Колокол России, 25.04.2016
 Николай Расторгуев о фильме «72 часа» // Газета.ру, 4 мая 2016

Ссылки 
  72 часа // Продюсерская компания Николая Расторгуева
 72 часа // Первый канал

Фильмы России 2015 года
Фильмы-драмы России
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о Великой Отечественной войне